Armia Polska we Francji gen. Józefa Hallera 1917–1919
 Armia Ochotnicza (II RP) gen. Józefa Hallera 1920